Candelesi – abitanti di Candela (Italia)
Candelesi – abitanti di Candelo